Хосе Фернандес ():
 Хосе Фернандес Мадрид (1789—1830) — південноамериканський політик, один із співзасновників Колумбії.
 Хосе Фернандес Сантіні ( 1939) — перуанський футболіст.